Die nachfolgende Liste enthält alle Fußballspieler, die in 200 oder mehr Spielen der 3. Liga zum Einsatz gekommen sind. Bisher haben das 52 Spieler geschafft. Derzeitiger Rekordspieler ist Robert Müller mit 340 Einsätzen.

Übersicht

Trivia 
Von den oben gelisteten 52 Spielern spielen 16 auch in der aktuellen Saison 2020/21, davon je drei für die SpVgg Unterhaching und den FSV Zwickau, je zwei für den FC Hansa Rostock und den FC Bayern München II, sowie je einer für den SV Meppen, den VfB Lübeck, den MSV Duisburg, den SC Verl, den Halleschen FC und den 1. FC Saarbrücken. Daniel Bernhardt, Tobias Rathgeb und Toni Lindenhahn sind die drei einzigen, die nur für einen Verein zum Einsatz gekommen sind, 200 oder mehr Einsätze für ein und denselben Verein haben neben ihnen nur noch Alf Mintzel, Julian Leist, Markus Kolke, Markus Schwabl und Alexander Dercho geschafft. Ihr Debüt in der 3. Liga hatten 15 Spieler am ersten Spieltag der ersten Saison 2008/09.

Siehe auch 
 Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen
 Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Fußball-Bundesliga
 Liste der Fußballspieler mit den meisten DDR-Oberliga-Einsätzen

Weblinks 
 kicker.de
 transfermarkt.de
 weltfussball.de

3 Liga
meiste Einsatze